Wilde Hunde steht für:

 Nord bei Nordwest – Wilde Hunde, deutscher Fernsehfilm von Christiane Balthasar (2022)
 Stralsund: Wilde Hunde, deutscher Fernsehfilm von Lars Henning (2022)